Il doppio maschile del Dubai Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Simon Aspelin e Paul Hanley erano i detentori del titolo, ma Aspelin quest'anno non ha partecipato.

Hanley ha fatto coppia con Lukáš Dlouhý, ma ha perso nei quarti di finale contro Serhij Stachovs'kyj e Michail Južnyj.

Stachovs'kyj e Južnyj hanno battuto in finale Jérémy Chardy e Feliciano López 4–6, 6–3, [10–3].

Teste di serie 

  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (quarti di finale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (semifinali)
  Lukáš Dlouhý /  Paul Hanley (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2011
ATP World Tour 2011